MDB steht für:
 Magnetostriktion-Drehbasisgerät, deutsches Hydrofon im Zweiten Weltkrieg, siehe Gruppenhorchgerät #Magnetostriktion-Drehbasisgerät
 Claas Mäh-Dresch-Binder, der erste Mähdrescher des Landmaschinenherstellers Claas
 Materialdatenblatt im Fahrzeugbau
 Mecklenburgischer Dorfbund, Bauernpartei des 20. Jahrhunderts
 Message-Driven-Bean, eine Java-Komponente, siehe Enterprise JavaBeans #Message Driven Bean
 Microsoft DataBase, ein Dateiformat, siehe Microsoft Access Database
 Moscow Death Brigade, russische Hip-Hop-Gruppe
 Movimento Democrático Brasileiro (1966), brasilianische Partei
 Movimento Democrático Brasileiro (1980), brasilianische Partei, die von 1980 bis 2017 Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) hieß
 Multi-Drop Bus, eine Schnittstelle in Automaten
 Medizinischer Dienst Bund, der Dachverband der Medizinischen Dienste in den Bundesländern

MdB steht für:
 Mitglied des Deutschen Bundestages

mdb steht für:
 Morigi (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Gulf Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

.mdb steht für:
 Dateierweiterung von Dateien von Microsoft Access

Siehe auch:

Abkürzung